Eleven (álbum), álbum da banda japonesa de hard rock B'z
Eleven (gravadora), gravadora australiana.
Eleven (Stranger Things), personagem de série americana.

Desambiguação